Etzelsdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Etzelsdorf (Gemeinden Lasberg, St. Oswald), Ortschaft von Lasberg und St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Etzelsdorf (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Etzelsdorf (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Etzelsdorf (Gemeinde St. Florian), Ortschaft von St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Schlösser:
 Schloss Etzelsdorf, Schloss in Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ezelsdorf